Пол Робинсон има више значења:

 Пол Робинсон (фудбалер), енглески фудбалер
 Пол Робинсон (атлетичар), ирски атлетичар